75 — может означать:
 75 (число) — натуральное число между 74 и 76.
 75 год — невисокосный год григорианского календаря.
 75 год до н. э.
 Французская пушка 75-й модели, 1897.
 75 (группа) — вокально-инструментальный ансамбль из Тбилиси.
 (75) Эвридика — астероид главного пояса.
 Бинго 75 — лотерея от Столото.